Hans von Hammerstein ist der Name folgender Personen:

* Hans von Hammerstein-Equord (Landrat) (1860–1898), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans von Hammerstein-Equord (1881–1947), österreichischer Politiker und Schriftsteller
 Hans von Hammerstein-Gesmold (1867–1933), deutscher General
 Hans von Hammerstein-Loxten (1843–1905), deutscher Beamter und Politiker
 Hans Detlef von Hammerstein (1768–1826), deutscher Politiker, Diplomat und Offizier
 Hans Georg von Hammerstein-Equord (1771–1841), deutscher Generalleutnant
 Hans Günther Karl von Hammerstein (1730–1795), deutscher Generalleutnant